Дейв Чарлтън () е пилот от Формула 1. Роден е на 27 октомври 1936 година в Бротън, Великобритания, участва в 13 състезания във Формула 1 като не успява да спечели точки. Състезава се за три различни отбора.

Резултати от Формула 1

Източници 
 

Чарлтън, Дейв